Михаил Дмитриевич (князь черниговский) — русский князь конца XIII—начала XIV веков.
 Михаил Дмитриевич (князь холмский) — русский князь конца XV века.